John Dunn Gardner (1811-1903), homme politique et collectionneur d’œuvres d'art britannique ;
 Violet Dunn-Gardner (1862-1946), peintre britannique.